Чарлоне — фамилия. Известные носители:

 Сезар Шарлон (1895—1972) — вице-президент Уругвая (1938—1943).
 Сезар Шарлон (род.1958) — уругвайский кинооператор, кинорежиссёр и сценарист.